Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gazprom Hungarian Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 22. April 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Budapest